

Geografia 
Madalena si può riferire a diverse località:

 
 Madalena è un municipio brasiliano dello Stato del Ceará
 
 Madalena è un municipio portoghese del distretto delle Azzorre
Madalena – freguesia di Amarante
Madalena – freguesia di Chaves
 Madalena – freguesia di Lisbona
Madalena – freguesia di Madalena
Madalena – freguesia di Paredes
Madalena – freguesia di Tomar
Madalena – freguesia di Vila Nova de Gaia